Chazeuil, commune française de la Côte-d'Or
 Chazeuil, commune française de la Nièvre
 Chazeuil, village de la commune de Varennes-sur-Allier, dans l'Allier.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France